Frankie and Johnny — студийный альбом Элвиса Пресли, представлявший собой саундтрек к одноимённому фильму с его участием («Фрэнки и Джонни», вышедшему на экраны в 1966 году).

Альбом поступил в продажу в марте 1966 года. В США он поднялся на 20 место в альбомном чарте Billboard Top LP’s (американского журнала «Билборд»).

По продажам в США альбом был 6 января 2004 года Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний сертифицирован серебряным.

История 
Альбом записывался с 12-15 мая 1965 года на студии «Radio Recorders» в Голливуде, штат Калифорния. Музыкальный альбом с одноимённым названием был выпущен в марте 1966 года.

Список композиций

Состав музыкантов 
 Элвис Пресли — вокал
 The Mello Men — бэк-вокал
 Скотти Мур, Тини Тимбрелл — гитара
 Чарли МакКой — гармоника и гитара
 Боб Мур — бас-гитара
 Доминик Фонтана, Бадди Харман — барабаны
 Ларри Мухоберак — фортепиано
 Джордж Ворт — труба
 Ричард Ноел — тромбон
 Гус Бивона — саксофон
 Джон Джонсон, Robert Corwin — туба

Переиздание 

В ноябре 1976 года «Pickwick Records» переиздали альбом музыки из кинофильма с новой обложкой музыкального альбома, показывавшей изображение эры 1970-х. Эта обложка первоначально принадлежит альбому 1972 года — Elvis Now. Порядок песен в содержании альбома был изменён и некоторые песни от оригинального альбома в альбом не вошли. Было также изменено оригинальное название альбома-саундтрека — «Frankie & Johnny». Обложка никак не указывает на то, что это — переизданный альбом музыки из кинофильма. Это был единственный саундтрек, переизданный таким образом.

Сторона 1 
 «Frankie and Johnny»
 «Come Along»
 «What Every Woman Lives For»
 «Hard Luck»
 «Please Don’t Stop Loving Me»

Сторона 2 
 «Down By The Riverside/When The Saints Go Marching In»
 «Petunia The Gardeners Daughter»
 «Beginner’s Luck»
 «Shout It Out»

Примечания

Ссылки 

Альбомы Элвиса Пресли
Саундтреки 1976 года
Саундтреки на английском языке
Саундтреки 1966 года
Альбомы RCA Victor
Саундтреки RCA Records